Bison kan syfta på

 Bison (släkte) – ett släkte i familjen slidhornsdjur
 Bison – en art i släktet, se bisonoxe
 Europeisk bison – en art i släktet bison, se Visent
 Bison (affärssystem) – ett affärssystem som har funnits på den svenska marknaden sedan 1981
 Bison (datorprogram) – en fri version av datorprogrammet Yacc
 Bison (musikgrupp) – ett svenskt punkband
 M. Bison – en  tv-spelskaraktär i tv-spelsserien Street Fighter
 Bison, Kansas – en ort i USA
 Bison, South Dakota – en ort i USA